Naselja u Hrvatskoj:
 Kričke (Drniš), gradsko naselje Drniša
 Kričke (Novska), gradsko naselje Novske
 Kričke (Pakrac), gradsko naselje Pakraca